Чемпіонат Югославії з футболу 1932—1933 () — одинадцятий розіграш футбольної першості Югославії. Переможцем вдруге став клуб БСК (Белград).

Кваліфікація

Основний турнір 

Легенда:
      Чемпіон.
      Виліт.
13 грудня 1933 федерація прийняла рішення про виліт команд, які зайняли три останніх місця у сезоні, а замість них підвищити переможців двох кваліфікаційних груп: «Спліт» (Група Захід) і «Спарта» (Земун) (група Схід). Втім, фінальний турнір сезону 1933/34 не відбувся.

Таблиця результатів

Склади призерів

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат Югославії 1933 на rsssf.com 
 Повна статистика сезону 
 Виступи клубу «Хайдук» 
 Виступи клубу «Граджянскі» 

Югославія
Югославія
1